Штуббен (Лауэнбург) — коммуна в Германии, в земле Шлезвиг-Гольштейн.
 Штуббен (Нижняя Саксония) — муниципальный район в Германии, в земле Нижняя Саксония.